Als Elbbrücke oder Elbebrücke werden allgemein Brücken bezeichnet, die die Elbe überspannen, siehe Liste der Elbebrücken.

Den Namen Elbbrücke oder Elbebrücke tragen folgende Bauwerke:

Elbbrücke Bad Schandau, eine Straßenbrücke

Elbebrücke Dresden (A 4), eine Autobahnbrücke
Elbbrücke Geesthacht, eine Straßenbrücke
Elbebrücke Hämerten, eine Eisenbahnbrücke
Elbebrücke Hohenwarthe, eine Autobahnbrücke
Elbbrücke Lauenburg, eine kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke

Elbebrücke Mühlberg, eine Straßenbrücke
Elbebrücken Niederwartha, eine Straßenbrücke und eine Eisenbahnbrücke

Elbebrücke Schönebeck, eine Straßenbrücke

Elbebrücke Tangermünde, eine Straßenbrücke
Elbebrücke Vockerode, eine Autobahnbrücke

Siehe auch:

Elbbrücken
Elbtalbrücke
Elbtunnel